|-
| 65001 Теодореску (Teodorescu)||||9 січня 2002||Станція Кампо Імператоре||Ф. Бернарді, Андреа Боаттіні
|-
| (65002) 2002 AT70||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65003) 2002 AB71||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65004) 2002 AM71||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65005) 2002 AE77||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65006) 2002 AN78||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65007) 2002 AG81||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65008) 2002 AL81||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65009) 2002 AO81||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65010) 2002 AR82||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65011) 2002 AJ83||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65012) 2002 AE86||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65013) 2002 AO86||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65014) 2002 AU88||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65015) 2002 AX88||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65016) 2002 AF89||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65017) 2002 AD95||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65018) 2002 AK95||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65019) 2002 AC99||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65020) 2002 AW99||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65021) 2002 AY103||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65022) 2002 AQ104||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65023) 2002 AF106||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65024) 2002 AP106||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65025) 2002 AS106||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65026) 2002 AD109||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65027) 2002 AH109||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65028) 2002 AM110||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65029) 2002 AC111||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65030) 2002 AR111||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65031) 2002 AS111||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65032) 2002 AR112||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65033) 2002 AW112||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65034) 2002 AM114||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65035) 2002 AG116||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65036) 2002 AB119||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65037) 2002 AV119||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65038) 2002 AT128||||14 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (65039) 2002 AK129||||14 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (65040) 2002 AC132||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65041) 2002 AS133||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65042) 2002 AF135||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65043) 2002 AY137||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65044) 2002 AH139||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65045) 2002 AS140||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65046) 2002 AF148||||13 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65047) 2002 AE149||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65048) 2002 AW151||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65049) 2002 AV153||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65050) 2002 AZ153||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65051) 2002 AV156||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65052) 2002 AA157||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65053) 2002 AP159||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65054) 2002 AF169||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65055) 2002 AX169||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65056) 2002 AH170||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65057) 2002 AQ171||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65058) 2002 AP173||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65059) 2002 AB176||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65060) 2002 AD177||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65061) 2002 AS179||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65062) 2002 AD181||||5 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65063) 2002 AK181||||5 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65064) 2002 AN183||||6 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65065) 2002 AL184||||7 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (65066) 2002 AU185||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65067) 2002 AE186||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65068) 2002 AK186||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65069) 2002 AL186||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65070) 2002 AD187||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65071) 2002 AJ188||||9 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65072) 2002 AP188||||10 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65073) 2002 AD189||||10 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65074) 2002 AM189||||10 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65075) 2002 AU191||||12 січня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (65076) 2002 AF199||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65077) 2002 AB202||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65078) 2002 BR3||||18 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (65079) 2002 BV6||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65080) 2002 BE8||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65081) 2002 BS11||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65082) 2002 BA13||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65083) 2002 BL15||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65084) 2002 BJ16||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65085) 2002 BB20||||22 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65086) 2002 BY20||||25 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65087) 2002 BM22||||22 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65088) 2002 BU23||||23 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65089) 2002 BB26||||26 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65090) 2002 BT30||||23 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 65091 Сарамаґрін (Saramagrin)||2002 CF||1 лютого 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (65092) 2002 CK1||||3 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (65093) 2002 CG2||||3 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65094) 2002 CU2||||3 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65095) 2002 CN3||||3 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65096) 2002 CQ3||||3 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65097) 2002 CC4||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (65098) 2002 CG5||||4 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (65099) 2002 CH13||||8 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| 65100 Бертвістл (Birtwhistle)||||8 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|}

Див. також 
 Список астероїдів

65000